Подкурново — название нескольких населённых пунктов:
 Подкурново — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Подкурново — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.